Tenisový turnaj WTA E-Boks Danish Open 2010 se konal ve dnech 2. - 8. srpna v dánském Farumu v hale na tvrdém povrchu. Odměny činily 220 000 USD.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 

Nasazení dle žebříčku WTA k 19. červenci 2010.

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Malou Ejdesgaardová
  Kristýna Plíšková
  Katarina Srebotniková

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace:
  Jelena Bovinová (jako šťastná poražená)
  Anna Čakvetadzeová
  Marta Domachowska
  Alexa Glatchová
  Anna-Lena Grönefeldová

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacká
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=Q
| RD1-team2= Anna Čakvetadzeová
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=7
| RD1-team3= Klára Zakopalová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Li Na
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=4

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Caroline Wozniacká
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Klára Zakopalová
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=65
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= C Wozniacká
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= P Martić
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= J Bovina
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= I Benešová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Y Meusburger
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= K Barrois
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Vögele
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= J Görges
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= C Pironkova
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=

 Ženská čtyřhra 
 Nasazení 
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (vítězky)'  Cara Blacková /  Marina Erakovićová (1. kolo)
  İpek Şenoğluová /  Renata Voráčová (semifinále)
  Vitalija Ďačenková /  Taťána Pučeková (finále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
E-Boks Danish Open
Sport v Dánsku v roce 2010